Adobe FreeHand (ранее Macromedia FreeHand, а до 1994 года — Aldus FreeHand) — векторный графический редактор, ранее разрабатываемый фирмой Adobe для Microsoft Windows и для Mac OS.

История версий

Ссылки 
 Официальная страница Adobe FreeHand

Векторные графические редакторы